La Coppa dei Campioni di pallavolo maschile 1989-1990, organizzata dalla Confédération Européenne de Volleyball (CEV), è stata la 31ª edizione del massimo torneo pallavolistico europeo.

La vittoria finale è andata per la prima volta agli italiani della , che superarono in finale i francesi del .

Squadre partecipanti

Turno preliminare

Primo turno

Secondo turno

Torneo

Fase a gironi

Girone A

Risultati

Classifica

Girone B

Risultati

Classifica

Finale a quattro

Semifinali

Finale 3º posto

Finale

Voci correlate
 CEV Champions League
 Confédération Européenne de Volleyball

Collegamenti esterni
 
 

Pallavolo nel 1989
Pallavolo nel 1990
Champions League di pallavolo maschile